Leitch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leitch, Baron Leitch (* 1947), britischer Manager und Politiker (Labour Party)
 Archibald Leitch (1865–1939), schottischer Architekt
 Chris Leitch (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler
 Christopher Leitch, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Damon Leitch (* 1992), neuseeländischer Autorennfahrer
 David Leitch, US-amerikanischer Filmregisseur und Stuntman

 Harry Leitch (* 1985), schottischer Squashspieler
 Jack Leitch (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Megan Leitch (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Michael Leitch (* 1988), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Leitch (* 1944), kanadischer Jazz-Gitarrist
 Thomas Leitch-Frey (* 1962), Schweizer Politiker
 William Leighton Leitch (1804–1883), schottischer Maler und Illustrator

Sonstiges:
 Leitch Industries, neuseeländischer Automobilhersteller
 Leitch-Massiv, Massiv im Viktorialand, Antarktika